Die Skol World Darts Championship 2000 wurden vom 28. Dezember 1999 bis 4. Januar 2000 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 7. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.

Titelverteidiger war Phil Taylor, der die letzten fünf der insgesamt sechs Weltmeisterschaften alle gewann. Im Finale traf er auf Dennis Priestley, Taylor besiegte Priestley mit 7:3 Sätzen.

Turnierverlauf 
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 32 Spielern aus 6 verschiedenen Ländern. Gespielt wurde im K.-o.-System. Die besten 16 Spieler der PDC Order of Merit waren gesetzt.

Debütanten 
Es war die erste Weltmeisterschaft für den späteren Sieger des World Matchplay sowie des World Grand Prix, Colin Lloyd.

Setzliste

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 

 Ergebnisse

2000
Dartveranstaltung 1999
Dartveranstaltung 2000
Dartwettbewerb in Purfleet